Příjmení Ivančík nosí více významných osobností:

 Andrej Ivančík (* 1990) – slovenský záložník
 Augustin Ivančík (* 1950) – bývalý český fotbalový brankář
 Jozef Ivančík (* 1951) – bývalý slovenský fotbalista, záložník
 Lenka Ivančíková (* 1982) – slovenská výtvarnice, animátorka a režisérka
 Štefan Ivančík (1945–2018) – bývalý československý fotbalista, útočník